

Жбики — село в гміні Красне Пшасниського повіту Мазовецького воєводства
 Жбики — село в гміні Чермін Плешевського повіту Великопольського воєводства